Вілле́-Сір-Сімо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 165 км на північ від Парижа, 55 км на південний захід від Лілля, 21 км на захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Вілле-Сір-Сімон на сайті французького Національного інституту географії
 Вілле-Сір-Сімон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Вілле-Сір-Сімон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале